Чемпионат Турции по волейболу среди мужчин — ежегодное соревнование мужских волейбольных команд Турции. Проводится с 1955 года.

Соревнования проводятся в трёх дивизионах — Эфелер-лиге (с 2016/17), 1-й и 2-й лигах. Организатором чемпионатов с сезона 1970/71 является Национальная волейбольная лига (Voleybol Lig).

Формула соревнований (1-я лига) 
До 1970 года на предварительном этапе проводились региональные чемпионаты, победители которых соревновались в финальных играх, проходивших в одном городе в течение нескольких дней. Затем формула соревнований в основном включала в себя предварительный этап с последующими играми на выбывание (плей-офф).

Чемпионат 2021/21 в Эфелер-лиге проходил в два этапа — предварительный и плей-офф. На предварительной стадии команды играли в два круга. 4 лучшие вышли в плей-офф и далее по системе с выбыванием определили финалистов, которые разыграли первенство. Серии матчей плей-офф проводились до двух (в полуфинале) и до трёх (в финале) побед одного из соперников.

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают 3 очка, 3:2 — 2 очка, за поражение со счётом 2:3 — 1 очко, 0:3 и 1:3 — 0 очков.

В чемпионате 2020/22 в Эфелер-лиге играли 14 команд: «Халкбанк» (Анкара), «Фенербахче» (Стамбул), «Зираат Банкасы» (Анкара), «Аркасспор» (Измир), «Спор Тото» (Анкара), «Галатасарай» (Стамбул), «Бурса Бююкшехир» (Бурса), «Акю Джизре» (Ширнак), «Алтекма» (Измир), «Токат Плевнеспор» (Токат), «Йени Кызылтепе» (Кызылтепе), «Соргун» (Йозгат), «Солханспор» (Бингёль), «Афьон Юнташ» (Афьонкарахисар). Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграл «Зираат Банкасы», победивший в финальной серии «Халкбанк» 3-0 (3:1, 3:1, 3:0). 3-е место занял «Фенербахче».

Чемпионы

Титулы

Примечания

См. также 
 Чемпионат Турции по волейболу среди женщин
 Кубок Турции по волейболу среди мужчин
 Суперкубок Турции по волейболу среди мужчин
 Чемпионат Стамбула по волейболу среди мужчин

Ссылки и источники 
 Vala Somalı. Türk-Dünya Voleybol Tarihi: 1895-1986. — İstanbul, 1986. 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Сайт Турецкой федерации волейбола (TVF)

Чемпионаты Турции по волейболу